Маромицкое сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Опаринского района Кировской области России, административный центр — посёлок Маромица.

История 
Маромицкое сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО, в его состав вошёл бывший посёлок городского типа Маромица.

К 2021 году упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Население

Состав 
На территории поселения находится 1 населённый пункт, административный центр — посёлок Маромица.

Примечания 

Муниципальные образования Опаринского района
Упразднённые сельские поселения Кировской области
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году